Тимофей Воронцо́в:
 Воронцов, Тимофей Пименович (1787—1854) — фабрикант, основатель первой гармонной фабрики в России.
 Воронцов, Тимофей Фролович (1907—1991) — офицер стратегической разведки ГРУ, участник Великой Отечественной войны, гвардии генерал-майор Красной Армии; преподаватель Высшей Разведывательной школы.